Velika nagrada ZDA 2002 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 29. septembra 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:10,790
|
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:11,058
| +0,268
|-
! 3
| 3
|  David Coulthard
| McLaren - Mercedes
| 1:11,413
| +0,623
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams - BMW
| 1:11,414
| +0,624
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams - BMW
| 1:11,587
| +0,797
|-
! 6
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren - Mercedes
| 1:11,633
| +0,843
|-
! 7
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR - Honda
| 1:11,738
| +0,948
|-
! 8
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:11,888
| +1,098
|-
! 9
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan - Honda
| 1:11,902
| +1,112
|-
! 10
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber - Petronas
| 1:11,953
| +1,163
|-
! 11
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber - Petronas
| 1:12,083
| +1,293
|-
! 12
| 12
|  Olivier Panis
| BAR - Honda
| 1:12,161
| +1,371
|-
! 13
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar - Ford
| 1:12,282
| +1,492
|-
! 14
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:12,401
| +1,611
|-
! 15
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan - Honda
| 1:12,647
| +1,857
|-
! 16
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:12,723
| +1,933
|-
! 17
| 17
|  Pedro de la Rosa 
| Jaguar - Ford
| 1:12,739
| +1,949
|-
! 18
| 23
|  Mark Webber
| Minardi - Asiatech
| 1:13,128
| +2,338
|-
! 19
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:13,213
| +2,423
|-
! 20
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi - Asiatech
| 1:13,809
| +3,019
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 73
| 1:31:07,934
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 73
| + 0,011 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 73
| + 7,799 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 73
| + 9,911 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 73
| + 56,847 s
| 8
| 2
|-
! 6
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 73
| + 58,211 s
| 7
| 1
|-
! 7
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 72
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 72
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 9
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 72
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 10
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 72
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 11
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 72
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 12
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 72
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 13
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 71
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 14
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 71
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 15
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 71
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 16
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 71
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 50
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 46
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 38
| Krmiljenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 27
| Prenos
| 17
|  
|}

Opombe 

 Rubens Barrichello je zmagal pred Michaelom Schumacherjem le za enajst tisočink sekunde, kar je druga najmanjša razlika v zgodovini Formule 1 in najtesnejša v novejši zgodovini.

Formula 1 sezona 2002
2002